Drenovac je lahko:
 Drenovac Banski (Hrvaška)
 Drenovac Osredački (Hrvaška)
 Drenovac Radučki (Hrvaška)
 Drenovac, Knjaževac (Srbija)
 Drenovac, Paraćin (Srbija)
 Drenovac, Prokuplje (Srbija)
 Drenovac, Kragujevac (Srbija)
 Drenovac, Vranje (Srbija)
 Drenovac, Šabac (Srbija)